«Круп'є» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми, та створений компанією OGM Pictures. В головних ролях — Енгін Алтан Дузуатан, Ельчин Сангу.

Перша серія вийшла в ефір 30 листопада 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Ягіз Алп Акайдин, Чагри Віла Лостували.

Сценарист серіалу — Мелек Генчоглу, Сю Ерсоз.

Сюжет 
У центрі подій молодий та добропорядний хлопець — Тамер Йилмаз. Герой зустрічає на своєму шляху дівчину, до якої починає відчувати неймовірний потяг. Він став виявляти знаки уваги до Пері, але вона ніяк не хотіла на них відповідати і всіляко уникала свого шанувальника. Пері заволоділа всіма думками та почуттями героя і в результаті це починає перетворюватися на хворобливу пристрасть. Одного дня Тамер вирішує викрасти Пері і зробити так, щоб вона завжди була поруч тільки з ним одним.

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Круп'є на сайті Star TV
 
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою